Кардиналы, возведённые Папой римским Сикстом IV — 34 прелата, клирика и мирянина были возведены в сан кардинала на восьми Консисториях за тринадцатилетний понтификат Сикста IV.

Самой большой консисторией была Консистория от 7 мая 1473 года, на которой было назначено восемь кардиналов.

Консистория от 16 декабря 1471 года 
 Пьетро Риарио, O.F.M.Conv., племянник Его Святейшества, епископ Тревизо (Папская область);
 Джулиано делла Ровере, племянник Его Святейшества, епископ Карпантраса (Папская область).

Консистория от 7 мая 1473 года 
 Филипп де Левис, архиепископ Арля (королевство Франция);
 Стефано Нардини, архиепископ Милана (Миланское герцогство);
 Аусиас Деспуг, архиепископ Монреале (королевство Сицилия);
 Педро Гонсалес де Мендоса, епископ Сигуэнсы (королевство Кастилия);
 Якопо Антонио Веньер, епископ Куэнки (Папская область);
 Джованни Баттиста Чибо, епископ Мольфетты (Папская область);
 Джованни Арчимбольди, епископ Новары (Миланское герцогство);
 Филибер Угоне, епископ Макона (королевство Франция).

Консистория от 18 декабря 1476 года 
 Жорже да Кошта, архиепископ Лиссабона (королевство Португалия);
 Карл II де Бурбон, архиепископ Лиона (королевство Франция);
 Педро Феррис, епископ Тарасоны (королевство Арагон);
 Джованни Баттиста Меллини, епископ Урбино (герцогство Урбино);
 Пьер де Фуа младший, O.F.M., епископ Ванна (королевство Франция).

Консистория от 10 декабря 1477 года 
 Кристофоро делла Ровере, архиепископ Тарантеза (Папская область);
 Джироламо Бассо делла Ровере, племянник Его Святейшества, епископ Реканати (Папская область);
 Георг Хеслер, апостольский протонотарий, советник император Фридриха III (Священная Римская империя);
 Габриэле Рангоне, O.F.M.Obs., епископ Эгера (королевство Венгрия);
 Пьетро Фоскари, primicerius кафедрального собора Святого Марка (Венецианская республика);
 Джованни Арагонский, апостольский протонотарий, сын неаполитанского короля Фердинанда I (королевство Сицилия);
 Рафаэль Сансони Риарио, апостольский протонотарий (Папская область).

Консистория от 10 февраля 1478 года 
 Доменико делла Ровере, апостольский субдиакон (Папская область).

Консистория от 15 мая 1480 года 
 Паоло Фрегозо, архиепископ Генуи (Генуэзская республика);
 Косма Орсини, O.S.B., архиепископ Трани (Папская область);
 Ферри де Клюньи, епископ Турне (королевство Франция);
 Джованни Баттиста Савелли, апостольский протонотарий (Папская область);
 Джованни Колонна, апостольский протонотарий (Папская область).

Консистория от 15 ноября 1483 года 
 Джованни Конти, архиепископ Концы (Папская область);
 Эли де Бурдей, O.F.M.Obs., архиепископ Тура (королевство Франция);
 Хуан Маргарит-и-Пау, епископ Жироны (королевство Арагон);
 Джованни Джакомо Скьяффинати, епископ Пармы (Папская область);
 Джованни Баттиста Орсини, апостольский протонотарий (Папская область).

Консистория от 17 марта 1484 года 
 Асканио Мария Сфорца, епископ Павии (Миланское герцогство).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Сикст IV;
 Кардиналы возведённые папой римским Сикст IV;
 Консистория 1471 года;
 Консистория 1473 года;
 Консистория 1476 года;
 Консистория 1477 года;
 Консистория 1478 года;
 Консистория 1480 года;
 Консистория 1483 года;
 Консистория 1484 года.

Сикст IV
Сикст IV
Кардиналы Сикста IV